

Patronyme 

 Antoine-Joseph Augier (1728-1809), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Augier (1769-1819), militaire et homme politique français ;
 Victor Augier (1792-1858), avocat, journaliste et homme politique français ;

 Joanny Augier, (1813-1855), dramaturge et journaliste français ;
 Émile Augier (1820-1889), poète et dramaturge français ;
  Marc Augier, dit « Saint-Loup » (1908-1990), écrivain français ;
 Jean Augier (1909-1997), botaniste français ;
 Paul Augier (1912-1995), homme politique et homme d'affaires ;
 Albert Augier (1924-2007) acteur français ;
 Philippe Augier (1949-) homme politique français membre du Nouveau Centre ;

 Sylvain Augier (1955-) animateur de radio et de télévision ;
 Justine Augier (1978-) écrivaine française ;
Bertrand Augier (1985-) historien agrégé de l'Université, membre de la section Antiquité de l'Ecole française de Rome.